Der Begriff Köpper steht für:

 eine andere Bezeichnung für Kopfsprung

Als Familienname:

 Ernst Köpper (1893–1965), deutscher Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Michael Köpper (* 1966), deutscher Fußballspieler